

Geografia 
 Burkina Faso
 Sama – cittadina del dipartimento di Kouka
 Norvegia
 Sama – area della città di Harstad

Musica 
 Sama – album di Dragana Mirković del 2000
 SAMA – album di Matthew Shipp e Sabir Mateen del 2010

Persone 
 Koffi Sama – politico togolese
 Mustapha Sama – calciatore sierraleonese

Sigle e acronimi 
 SAMA – acronimo del San Antonio Museum of Art
 SAMA – acronimo della banca Saudi Arabian Monetary Authority
 SAMA – acronimo dei South African Music Awards
 Sama Tower – grattacielo di Dubai

Altro 
 Sama – pratica di ascolto della lettura del Corano
 Sama – suffisso onorifico giapponese
 Sama – compagnia aerea saudita
 Lingua sama – lingua diffusa in Angola